Sint-Jansbergklooster (Sneek), een voormalig klooster in Sneek
 Sint-Jansbergklooster (Zelem), een voormalig klooster in Zelem